Donje Sitno je naselje u sastavu Grada Splita, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 313 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva Presvetog Trojstva

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Splita